Дру-сюр-Друе́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на південний захід від Парижа, 80 км на північ від Орлеана, 23 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 463 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1293,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дру-сюр-Друетт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дру-сюр-Друетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар